Игорь Вячеславович Пискарев (род. 12 августа 1962, Москва, СССР) — российский фотограф, работающий преимущественно в жанре портретной фотографии. Член Союза журналистов Москвы, член Профессионального союза художников, член Гильдии фотографов. Участник Первого, Второго, Третьего, Четвертого и Пятого музейных фотобиеннале, проходивших в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. Фотографии Игоря Пискарева хранятся в частных собраниях в России и за рубежом, например, в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, церкви Святителя Николая на Болвановке и Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

Биография 
Игорь Пискарев родился 12 августа 1962 года в Москве в семье Вячеслава Михайловича Пискарева и Лидии Николаевны Пискаревой. После окончания школы в 1979 году поступил в Московский политехникум имени Моссовета (сейчас ГБОУ СПО Колледж автоматизации и информационных технологий № 20). В 1982 году окончил с отличием по специальности фототехника. С 2014 года входил в дипломную комиссию данного колледжа по направлению фотография.

В 1980 году работал сотрудником пресс-центра Летних Олимпийских игр 1980 в должности референта Редакции фотоиллюстраций. После окончания учебы работал фотографом в Центральном бюро научно-технической информации Министерства строительства предприятий тяжёлой индустрии СССР до 1993 года.

В 1993-94 годах работал фотографом во время реконструкции Дома правительства Российской Федерации. После этого работал в ЦБНТИ Государственного комитета РФ по жилищной и строительной политике до 1998 года.

С 1999 года Игорь работает в качестве фотографа-фрилансера. Сотрудничал с издательствами: Музыка, Бурда, Эдиппресс-Конлига, Аванта+, Эксмо, За рулём, Полдень в Москве, Принт Форс Паблишинг. Работал с такими журналами, как Мезонин, Общая газета, Моя семья, Дом в саду, Мой любимый дом, Красная Площадь, Лимузин, Моя любимая дача, Мой прекрасный сад, Галерея интерьеров, Самозащита без оружия, Женское здоровье, Наша Молодежь, Управление персоналом, ВМСУ и др. Для этих журналов фотографировал многих известных людей и сотрудничал с рядом брендов. Для оформления музыкальных альбомов, постеров и клипов снимал многих певцов и певиц, а также ряд музыкальных групп.

В 2011 году участвовал как фотограф в рекламной кампании строительства православных храмов в городе Москве «200 храмов». Как фотограф принимал участие в издании альбома «Монастыри России». Также участвовал в оформлении Исторического альманаха «Российский архив» издаваемого студией ТРИТЭ Никиты Михалкова.

В 2021 году преподавал фотографию в центре детского творчества «Старт-ПРО» МПГУ.

Личная жизнь 

Жена — Наталия Евгеньевна Пискарева (Григорьева), 1995—2019.

Сын — Даниил Игоревич Пискарев 1999 года рождения.

Выставки 

Персональные

 2005 — Дом культуры и эстетики «Нега» — Москва, Россия;
 2006 — Клуб «Жизнь замечательных людей» — Москва, Россия;
 2013 — Мытищинская районная картинная галерея — Мытищи, Россия;
 2013 — Галерея «Нескучный сад» — Мытищи, Россия;
 2013 — Центр культуры и творчества «Нега» — Москва, Россия;
 2014 — Культурный центр «Дом Озерова» — Коломна, Россия;
 2014 — Галерея «Благодать» — Москва, Россия;
 2015—2016 — Деловой центр «Гардтекс» — Москва, Россия;
 2017 — Artplay — Москва, Россия;
 2020 — ГБУ ТЦСО Мещанский — Москва, Россия;
 2020 — Библиотека № 129 — Москва, Россия.
 2022 — ФБУ ЦОК ВКС — Москва, Россия.

Групповые

 1992 — Выставка современных художников «С Новым годом, товарищи!» — Москва, Россия;
 1995 — Выставка современного искусства «Эротика и экстремизм» — Москва, Россия;
 1996 — Фотовыставка «Политический портрет. Пейзаж. Ландшафт. Природа» — Москва, Россия;
 1997 — Конкурс городского плаката «Моя Москва» — Москва, Россия;
 1996—2013 — Фестиваль рекламной фотографии «Мастер» — Москва, Россия;
 2003 — Фотовыставка «Путешествия» — Москва, Россия;
 2006 — Российско-сербское фотобиеннале — Белград, Сербия;
 2009 — Первое музейное фотобиеннале — «Русский музей» — Санкт-Петербург, Москва;
 2010 — Фотовыставка «Лицо Победы» — Москва, Санкт-Петербург;
 2011 — Фестиваль рекламного кино — Казань, Россия;
 2012 — Второе музейное фотобиеннале — «Русский музей» — Санкт-Петербург, Россия;
 2015 — Третье музейное фотобиеннале — «Русский музей» — Санкт-Петербург, Россия;
 2015 — «Арт-уикенд в Аптекарском огороде» — Москва, Россия;
 2017 — Четвертое музейное фотобиенале — «Русский музей» — Санкт-Петербург, Россия;
 2017 — Международный фестиваль профессиональной фотографии «Мастер-2017» — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург;
 2018 — «Мастер-2018» — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Томск;
 2019 — Пятое музейное фотобиенале — «Русский музей» — Санкт-Петербург, Россия.

Фотоальбомы 

 1993 — «Red Army Uniforns of World War II in Colour Photographs, Windrow & Greene» («Униформа Красной Армии времен Второй Мировой войны в цветных фотографиях»);
 1995 — «Ателье: Международный салон моды»;
 1995 — «Монастыри России»;
 2001 — «Униформа Красной армии 1918—1945»;
 2006 — «Шьем со звездами»;
 2007 — «Секреты Звездных дач»;
 2013 — «Игорь Пискарев. Любимые и знаменитые».

Награды 

 1994 — Почётная грамота Правительства Российской Федерации;
 1995 — Благодарственное письмо Министерства культуры Российской Федерации;
 1995 — Почетный диплом Всемирного благотворительного фестиваля искусств;
 1997 — Диплом финалиста в номинации «Ювелирные изделия» «Мастер — 1997»;
 2001 — Победитель конкурса за лучшую рекламную фотографию Фестиваля рекламной фотографии «Мастер-2001»;
 2005 — Победитель международного конкурса аргентинского журнала «Look» за лучшую обложку года;
 2011 — Диплом лауреата кинофорума «Я и семья»;
 2013 — Лучший светский фотожурналист года СМИ о недвижимости и интерьере;
 2013 — Финалист фестиваля рекламной фотографии «Мастер — 2013»;
 2017 — Диплом лауреата 15-ого международного фестиваля профессиональной фотографии «Мастер — 2017».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотографы Москвы
Фотографы по алфавиту